Yingpan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yingpan (socken i Kina), Henan, 
 Yingpan Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar